Nico Verdonck (ur. 5 grudnia 1985 w Brukseli) – belgijski kierowca wyścigowy.

Kariera 
Verdonck rozpoczął karierę w wyścigach samochodowych w roku 2004, od startów w Formule 3000. Z dorobkiem 1 punktu ukończył sezon na piętnastej pozycji w klasyfikacji generalnej. W późniejszych latach startował także w Formule 3 Euro Series, Mini Cooper Challenge Belgium, Hiszpańskiej Formule 3, ATS Formel 3 Cup,Belgian GT Championship, Włoskiej Formule 3, Belgian GT Championship, Formule Le Mans (mistrz w 2009 roku), Porsche Supercup, Dutch Supercar Challenge, FIA GT1 World Championship, Belgian Touring Car Series, Belcar, Blancpain Endurance Series, ADAC GT Masters oraz w European Le Mans Series. W Formule 3 Euro Series wystartował w 2005 roku z luksemburską ekipą Team Midland Euroseries, jednak nigdy nie zdobywał punktów.

Statystyki 

† – Verdonck nie był zaliczany do klasyfikacji.

Bibliografia 
 Nico Verdonck

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona kierowcy

Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Brukseli
Belgijscy kierowcy Formuły 3000
Belgijscy kierowcy Formuły 3 Euro Series
Belgijscy kierowcy Porsche Supercup
Belgijscy kierowcy European Le Mans Series
Belgijscy kierowcy European F3 Open
Belgijscy kierowcy Niemieckiej Formuły 3
Belgijscy kierowcy Włoskiej Formuły 3
Belgijscy kierowcy Blancpain Endurance Series
Belgijscy kierowcy ADAC GT Masters
Belgijscy kierowcy FIA GT1 World Championship